John Sykes (ur. 29 lipca 1959 w Reading, Berkshire) – angielski gitarzysta i wokalista heavymetalowy, grał w zespołach Streetfighter, Tygers of Pan Tang, Badlands, Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder oraz w swoim solowym projekcie John Sykes.

W 2004 roku muzyk został sklasyfikowany na 56. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavymetalowych wszech czasów według magazynu Guitar World.

Przypisy 

Brytyjscy gitarzyści metalowi
Brytyjscy gitarzyści rockowi
Urodzeni w 1959
Członkowie Whitesnake
Członkowie Thin Lizzy
Ludzie urodzeni w Reading